Lengacher ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Lengacher (* 1964), Schweizer Skilangläuferin
 Cédric Lengacher (* 1963), Schweizer Eishockeytorwart